El título El Gato con Botas puede referirse a:

Literatura 
 El Gato con Botas, cuento de hadas de Charles Perrault de 1697. Esta historia es la más popular y conocida, tomada de un relato europeo anónimo.
 El gato con botas, un poema infantil de 1843, de la escritora Frances Sargent Osgood.

Óperas  
 El Gato con Botas (1913), ópera breve con música de César Cui y libreto de Marina Stanislavovna Pol.
 El Gato con Botas (1947), ópera con música de Xavier Montsalvatge y libreto de Néstor Luján.

Películas 
 El Gato con Botas (1922), el cortometraje estadounidense de Walt Disney.
 El Gato con Botas (1934), el cortometraje estadounidense de Ub Iwerks.
 El Gato con Botas (1936), la película animada alemana de Lotte Reiniger.
 El Gato con Botas (1954), el corto animado británico de Lotte Reiniger y Carl Koch.
 El Gato con Botas (1961), la película mexicana de Roberto Rodríguez.
 El Gato con Botas (1969), el anime japonés de Kimio Yabuki producido por Toe Animation, cuenta con dos secuelas.
 El Gato con Botas (1982), la película estadounidense de John Clark Donahue y John Driver.
 El Gato con Botas (1988), la película musical de Eugene Marner.
 El Gato con Botas (1991), la película animada australiana.
 El Gato con Botas (1995, el corto animado ruso de Garri Bardin.
 El Gato con Botas (1999), película animada estadounidense de Phil Nibbelink.
 La Véritable Histoire du Chat Botté (2009), la película animada francesa de Jérôme Deschamps, Pascal Hérold y Macha Makeïeff.
 El Gato con Botas (2011), la película animada estadounidense de Chris Miller,  spin-off de la saga de películas de Shrek.
 El Gato con Botas: el último deseo (2022), Secuela del  spin-off de la saga de películas de Shrek.

Personajes 
 El Gato con Botas, personaje de la saga de películas Shrek.